Калиберда () — украинская фамилия. Известные носители:
 Калиберда, Денис Викторович (род. 1990) — немецкий волейболист.
 Калиберда, Иван Афанасьевич (1920—2020) — Герой Советского Союза.